Rihanna puede estar referido a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Robyn Rihanna Fenty (1988-), también conocida simplemente como Rihanna, actriz, diseñadora de moda y cantante barbadense.

Literatura 
 Rihanna, libro biográfico de 2010.

Música 
 Walks Like Rihanna, sencillo de la boy band The Wanted.

Miscelánea 
 Anexo:Discografía de Rihanna.
 Anexo:Filmografía de Rihanna.
 Anexo:Premios y nominaciones de Rihanna.

Wikipedia (wikiproyectos) 
 Wikiproyecto:Rihanna.